Sorsasalo kan syfta på följande platser:

Finland 

 Sorsasalo (ö i Södra Savolax), Nyslott, 
 Sorsasalo (ö i Norra Savolax), Kuopio, 

Robotskapade Finlandförgreningar